Metilfuran se može odnositi na:

2-Metilfuran
3-Metilfuran